А́кчим — река в России, протекает в Пермском крае. Устье реки находится в 190 км от устья реки Вишера по левому берегу. Длина реки составляет 60 км, площадь водосборного бассейна — 518 км².

Описание 
Река полностью протекает по территории Красновишерского района Пермского края. Берёт начало на Северном Урале (хребет Золотой Камень) примерно в 5,4 км к востоку от истока реки Большая Ябурская. Примерно 11 км от истока течёт в юго-западном направлении, затем поворачивает на запад, а ещё через 4 км — на северо-запад. Характер течения в верхнем и среднем течении — горный, на реке многочисленные пороги. Ближе к устью пороги на реке исчезают. В нижнем течении на левом берегу реки находится посёлок Мутиха. Впадает в реку Вишера напротив деревни Акчим, примерно в 4,5 км ниже устья реки Большая Ябурская. Ширина реки у устья около 30 метров, скорость течения 0,8 м/с.

В верховьях реки, ежегодно, начиная с 2008 года, проводится Чемпионат Пермского края по спортивно-туристскому многоборью на средствах сплава.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 4,5 км: река Южная Мутиха (лв)
 река Нижний Родник (пр)
 река Верхний Родник (пр)
 река Акуниха (лв)
 река Верхне-Акчимская Золотиха (пр)
 36 км: река Верхне-Большая Золотянка (лв)
 река Золотянка (лв)
 река Акчимская Рассоха (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100004655.

Примечания 

Притоки Вишеры (приток Камы)
Реки Красновишерского района